Athamanta capillacea är en flockblommig växtart som beskrevs av Jean-Baptiste de Lamarck. Athamanta capillacea ingår i släktet Athamanta och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
capillacea